Por José Ballivián pode estar à procura de:
 José Ballivián, província boliviana.
 José Ballivián, político boliviano

Desambiguação